Бернар-П'єр Донадьє (; 2 липня 1949 року — 27 грудня 2010 року) — французький актор.
 Маргеріт Донадьє Маргеріт Дюрас (фр. Marguerite Duras, справжнє прізвище Донадьє, фр. Marguerite Donnadieu) — французька письменниця, акторка, режисер і сценарист.